Hażlach est le nom :
 de la gmina de Hażlach, dans le powiat de Cieszyn, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Hażlach, chef-lieu de cette gmina.